Ne est un toponyme italien, un adverbe français, un sigle, un code ou un symbole qui peut référer à :

Toponyme 
 Ne, commune italienne de la ville métropolitaine de Gênes, en région ligure.

Adverbe 
 de négation
 ou explétif dans certaines tournures

Symbole
Ne est un symbole, qui signifie :
 Néon, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques,

Sigle

NE est un sigle, qui signifie :
 Nord-Est,
 Nouvelle-Écosse, une province du Canada,
 Nebraska, un État des États-Unis,

Code
NE est un code, qui signifie :
 Neuchâtel, le canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2 (liste des principales subdivisions d'un pays) ; (voir ISO 3166-2:CH)
 Arrondissement de Rhin Neuss sur une plaque d'immatriculation allemande
 Elbląg, commune polonaise, sur une plaque d'immatriculation
 Niger, selon la liste des Internet TLD (Top level domain) : .ne
 ne : népalais (langue), selon la norme ISO 639 des codes des langues,
 Non Evaluated - Non évalué, selon la Liste rouge de l'UICN

Symbole chimique